OV-103

Asteroides
26111 1991 OV
32197 2000 OV

Desambiguações de siglas